La saison 2018-2019 de la Botola Pro1 IAM est la  édition du Championnat du Maroc de football. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle, et la dernière sous la dénomination  Botola Pro1 IAM suite l'arrivée à terme du contrat de sponsoring avec l'opérateur téléphonique. Elle voit le sacre du Wydad AC qui remporte son  titre de champion du Maroc dans l'histoire.

Équipes

Changements d'entraîneur 
mon or

Classement

Leader par journée

Résultats

Statistiques

Buts marqués par journée

Classement des buteurs

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Championnat du Maroc de football D2 2018-2019

Notes et références

Liens externes 
 Résultats et calendrier sur l'Équipe
 Site officiel de la Fédération royale marocaine de football sur la Botola Pro

2018-2019
Maroc M1
Football 2018-2019
Football 2018-2019